L'édition 2019 du tournoi de tennis de Bucarest se déroule du 15 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Elena Rybakina remporte le tournoi en simple, Viktória Kužmová et Kristýna Plíšková celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Russe Margarita Gasparyan, des Slovènes Polona Hercog et Tamara Zidanšek, de l'Estonienne Kaia Kanepi, de la Kazakhe Yulia Putintseva, de la Slovaque Anna Karolína Schmiedlová, de la Tchèque Tereza Smitková, de l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, de la Belge Alison Van Uytvanck, de l'Américaine Bethanie Mattek-Sands et de la Serbe Ivana Jorović. Elles sont respectivement remplacées par Kaja Juvan, Alexandra Cadanțu, Anna Bondár, Aliona Bolsova, Barbora Krejčíková, Paula Badosa, Varvara Flink, Elena Rybakina, Varvara Lepchenko, Tereza Mrdeža et Isabella Shinikova.

Lauréates 
En simple, la Kazakhe Elena Rybakina s'impose en deux sets face à la Roumaine Patricia Maria Țig. Il s'agit de son premier titre sur le circuit WTA.

En double, Viktória Kužmová et Kristýna Plíšková remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Jaqueline Cristian et Elena-Gabriela Ruse. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bucarest
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Bucarest
Sport en Roumanie en 2019
Tennis en juillet 2019